John Kelly kan syfta på:

* John Kelly (1726–1772), engelsk läkare
 John Kelly av Killanne (död 1798), irländsk frihetskämpe
 John Kelly (1822–1886), amerikansk politiker
 John Kelly (1901–1947), amerikansk skådespelare
 
 John D. Kelly (1871–1936), brittisk amiral
 John F. Kelly (född 1950), amerikansk general
 John Forrest Kelly (1859–1922), amerikansk uppfinnare
 John M. Kelly (1931–1991), irländsk politiker och jurist

Se även 
 Jack Kelly
 John Kelley